Послушание имеет несколько значений:
 Послушание (добродетель) — религиозная и культурная концепция;
 Послушание (монашество) — работа или вид епитимии в монастырях.
 Церковные послушания — обязанности в православных организациях.
 Международные масонские послушания («уставы») — административно-символические организации масонских степеней, обычно, высших.

Примечания

См. также 
 Послушник